«Тайный поход против Советского Союза» или «Тревожный марш» ( или ) — антифашистский марш немецких коммунистов. Стихи были написаны в 1927 Эрихом Вайнертом. Позднее Ханс Эйслер написал музыку для этого марша, и в 1931 году он прозвучал в исполнении агитпроптеатра «Красные рупора», а затем был исполнен в антифашистском фильме «Ничейная земля» Эрнстом Бушем. Композитор Владимир Фогель, который также писал музыку для рабочего движения, создал на текст Эриха Вайнерта свою композицию, не получившую, впрочем, такой же известности.

Текст песни

Примечания

Ссылки 
 

Революционные песни
Протестные песни